Михаил Григорьевич Шапи́ро (1908—1971) — советский кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Михаил Григорьевич Шапиро родился а в Екатеринославе. Учился в Ленинградском техникуме экранного искусства (1925—1926), на кинофакультете Ленинградского института истории искусств (1926—1928).

Работал концертмейстером Ленинградского театра Пролеткульта. В разные годы ставил спектакли в оперных театрах страны. С 1928 года — режиссёр киностудии «Совкино» (впоследствии «Ленфильм»). В 1941—1942 — переводчик политуправления Ленинградского фронта, в 1942—1945 — режиссёр ЦОКС. В 1948—1953 годах — старший редактор сценарного отдела киностудии «Ленфильм».

Умер в Ленинграде 26 октября 1971 года. Жена — писатель Жанна Владимировна Гаузнер.

Фильмография

Режиссёр кино 
 1928 — Песнь о металле (документальный) (совместно. с Иосифом Хейфицем, Александром Зархи, Владимиром Гранатманом)
 1935 — Горячие денёчки (сорежиссёр)
 1940 — Шестьдесят дней
 1941 — Киноконцерт 1941 года
 1944 — Черевички (совместно с Надеждой Кошеверовой)
 1947 — Золушка (совместно с Надеждой Кошеверовой)
 1956 — Искатели
 1959 — Загадка Н.Ф.И. и другие устные рассказы Ираклия Андроникова
 1960 — Ребята с Канонерского
 1963 — Каин XVIII (совместно с Надеждой Кошеверовой)
 1966 — Катерина Измайлова

Сценарист 
 1928 — Луна слева
 1930 — Есть, капитан!
 1944 — Черевички

Награды 
 1967 — почётный диплом на XXI международном кинофестивале в Эдинбурге, Шотландия — Катерина Измайлова (фильм-опера, 1966)

Примечания

Ссылки 
 Михаил Шапиро — Энциклопедия отечественного кино
 

Персоналии:Ленфильм

Члены Союза кинематографистов СССР